Галеаццо Кампи (; ,  — , ) — итальянский художник эпохи позднего Возрождения.

Биография 
Галеаццо Кампи был учеником художника Бокаччо Бокаччини. Его манера живописи была несколько застывшей, однако отличалась тщательностью изображения. В пейзажах Кампи ощущается влияние Перуджино и Джованни Беллини. Г.Кампи был основателем рода художников, жившего и работавшего преимущественно в Кремоне в середине и конце XVI столетия; сохранились многочисленные художественные работы семейства Кампи. Наибольший интерес представляет творчество трёх сыновей Галеццо Кампи — Джулио Кампи, Антонио Кампи и Винченцо Кампи.

Самыми известными произведениями Галеццо Кампи являются его полотна Воскрешение Лазаря (1515), а также изображения Марии Магдалины (совместная работа с Томмазо Алени), Мадонны с младенцем, св. Бьяджо и св. Антонио, а также Мадонны с младенцем, св. Джованни, св. Розой и св. Христофором (1518) и Мадонны с младенцем и святыми (1519).

Искусствоведы предполагают, что Галеаццо изображён на картине своего сына Джулио Кампи Игра в шахматы (1530—1532).

Примечания

Ссылки 

Художники Италии